Квинт Петилий Цериалис Цезий Руф (; * 29/30 г.) e римски сенатор и военачалник през втората половина на I век и зет на император Веспасиан.

Биография 

Той произлиза вероятно от фамилята Цезии от Умбрия и е осиновен от фамилията Петилии.

През 59 г. Квинт е легат на IX Испански легион в Британия при управител Гай Светоний Павлин и потушава въстанието на Будика през 60/61 г. при Камулодун.

През 69 г. император Вителий го взема като заложник. Петилий успява да избяга и като командир на конницата влиза в Рим с Веспасиан. През 70 г. той е предводител на войските в Долна Германия и XIV Близначен легион и потушава въстанието на батавите на Гай Юлий Цивилис.

През 70 г. Цериалис става консул. През 71 г. той е управител на Британия и води със себе си II Спомагателен легион. При него служи Гней Юлий Агрикола като предводител на XX Победоносен Валериев легион. Цериалис се бие против бригантите в Северна Англия и потушава въстанието на Венуций.

През 74 г. той се връща в Рим и през май става за втори път консул – като суфектконсул с Тит Клодий Еприй Марцел.

Фамилия 
Квинт се жени за Флавия Домицила Млада, единствената дъщеря на бъдещия император Веспасиан и съпругата му Домицила Старата. Те имат децата:

 Флавия Домицила, светица
 Гай Петилий Фирм, служещ в IV Щастлив Флавиев легион в Далмация
 Квинт Петилий Руф, консул през 83 г.

Външни препратки 
 Йона Лендеринг, Quintus Petilius Cerialis, Livius.org

Източници 

 Тацит, Historien 3.59.2

Имперски римски консули
Римски военачалници
Римски управители (Британия)
Петилии
Флавиева династия